Srby ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Srby nad Úslavou, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
Srby u Horšovského Týna, Gemeinde im Okres Domažlice
Srby, Ortsteil von Tuchlovice, Okres Kladno; siehe Srby u Tuchlovic